В 2019 году сборная России по регби сыграла 15 матчей, одержав 4 победы и потерпев 11 поражений. Пять матчей прошли в рамках Кубка европейских наций, четыре — в рамках Кубка мира.

Список встреч 
. 1-й тур

. 2-й тур

. 3-й тур

. 4-й тур

. 5-й тур

Кубок наций. 1-й тур

Кубок наций. 2-й тур

Кубок наций. 3-й тур

Тест-матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Чемпионат мира 2019. Группа A. 1-й тур.

Чемпионат мира 2019. Группа A. 2-й тур.

Чемпионат мира 2019. Группа A. 3-й тур.

Чемпионат мира 2019. Группа A. 4-й тур.

Интересные факты 
 Поражение от Италии со счётом 15:85 (разница 70 очков) стало вторым среди наиболее крупных поражений сборной России. Антирекорд был установлен 6 ноября 2010 года в игре с Японией, когда Россия проиграла со счётом 3:75 (разница в 72 очка).
 Изначально сборная России должна была сыграть не против «Джерси Редс», а против «Кардифф Блюз».
 Впервые на Кубке мира сборная России проиграла «всухую», причём два матча подряд (0:35 против Ирландии, 0:61 против Шотландии).

Примечания 

Сборная России по регби